Torsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torsjön (Solberga socken, Skåne), sjö i Skurups kommun,  (17,2 ha)
Torsjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Torsjön (Veddige socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Torsjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (8,48 ha)
Torsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (15,4 ha)
Torsjön (Östra Torsås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (1,74 km²)
Torsjön (Siene socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Torsjön (Vänersnäs socken, Västergötland), sjö i Grästorps kommun och Vänersborgs kommun,  (5,9 ha)
Torsjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (13,6 ha)
Torsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (8,26 ha)
Torsjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (15,1 ha)
Norra Torsjön, sjö i Mora kommun,  (12 ha)
Södra Torsjön, sjö i Mora kommun,  (7,47 ha)

Se även
Torsjö, herrgård i Solberga socken i Skurups kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn